„БМВ Z4“ (BMW Z4) е модел спортни автомобили (сегмент S) на германската компания „БМВ“, произвеждани в три последователни поколения от 2002 година насам, заменяйки по-ранния модел „БМВ Z3“.

Моделът се предлага като роудстър (в първото поколение и с вариант купе) с две места.

Бележки 

Спортни автомобили
Z4